Jméno a příjmení George Lewis nosí více různých osob:

 George Lewis (klarinetista) (1900–1968) – americký klarinetista
 George Lewis (fotbalista) (1913–1981) – velšský fotbalista
 George Lewis (atlet) (1917–2011) – americký atlet
 George Lewis (novinář) (* 1943) – americký novinář
 George Lewis (pozounista) (* 1952) – americký pozounista

Externí odkazy